Armijny pas obrony – pas terenu rozbudowany pod względem inżynieryjnym, przeznaczony do prowadzenia operacji obronnej siłami armii.

Historia wojskowości